Могу́тов (Могу́това) — фамилия.

Известные носители 
 Могутов, Василий (XVIII век) — автор описания экспедиции 1716 года князя Александра Бекевич-Черкасского: «Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Великую Татарию экспедиции под именем Посольства» (СПб., 1777).
 Могутов, Василий Иванович — полковник Оренбургского казачьего войска в 1748—1778 годы.

См. также 
 Могутово (Оренбургская область)
 Могутово (Щёлковский район)

Примечания